Bundestagswahlkreis 125 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bottrop – Recklinghausen III (ab 2013)
 Bundestagswahlkreis Steinfurt I – Borken I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Kassel (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Siegen-Wittgenstein (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Siegen-Stadt und Land Wittgenstein (1949 bis 1961)